

Cinema 
 Le Fou – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Le Fou – film del 1910 prodotto dalla Pathé Frères
 Le Fou – film del 1970 diretto da Claude Goretta

Musica 
Le Fou – album di Zachary Richard del 2012